El Elector Otón Enrique del Palatinado (; Amberg, Alemania, 10 de abril de 1502,  - Heidelberg, 12 de febrero de 1559), un miembro de la dinastía Wittelsbach, fue Conde Palatino del Palatinado-Neoburgo de 1505 a 1559 y príncipe elector del Palatinado de 1556 a 1559. Era un hijo del Conde Palatino Ruperto, tercer hijo del Elector Felipe del Palatinado, y de Isabel de Baviera-Landshut, hija de Jorge de Baviera.

Biografía 
Como nieto de Jorge de Baviera, el joven Otón Enrique se convirtió en regente del nuevo ducado del Palatinado-Neoburgo después de que el Palatinado perdiera la Guerra de Sucesión de Landshut contra el Duque Alberto IV de Baviera. Otón Enrique ordenó la renovación del Castillo de Neoburgo, fue mecenas de las artes y estuvo involucrado en varios conflictos. Debido al mantenimiento de su costosa corte, la enorme carga de deudas le llevó a la bancarrota hasta que heredó el Palatinado Electoral en 1556. En la década de 1550 Otón Enrique fundó la Biblioteca Palatina.

En septiembre de 1546 Neoburgo fue ocupado por tropas del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, ya que Otón Enrique había dado apoyo a la Liga de Esmalcalda. En 1552, en ocasión de la Paz de Passau, Otón Enrique pudo retornar a Neoburgo. Como Elector desde 1556 en adelante, reintrodujo la Reforma Protestante.

Otón Enrique contrajo matrimonio con Susana de Baviera (1502-43), hija del Duque Alberto IV de Baviera, el 16 de octubre de 1529 en Neuburg an der Donau. Él era su segundo marido después del Margrave Casimiro de Brandeburgo-Bayreuth. No tuvieron hijos, pero Susana trajo cinco de sus once hijos al matrimonio. Lo dejó viudo 14 años más tarde en 1543.

Otón Enrique murió en Heidelberg en 1559. Está enterrado en la Iglesia del Espíritu Santo (Heiliggeistkirche) en Heidelberg.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Hans Kilian, Drawings from Elector Ottheinrich's alchemical laboratory
 Digital exhibition of the Ottheinrich-Bible

Electores del Palatinado del siglo XVI (casa de Wittelsbach)
Personas de Baviera